Glover är ett engelskt efternamn, som har burits av bland andra:

 Ann Glover (död 1688), engelsk kvinna  avrättad i Boston för häxeri 
 Bruce Glover (född 1932), amerikansk skådespelare
 Crispin Glover (född 1964), amerikansk skådespelare, filmskapare, musiker och författare
 Danny Glover (född 1946), amerikansk skådespelare
 Donald Glover (född 1983), amerikansk rappare, skådespelare och producent
 Helen Glover (född 1986), engelsk roddare
 John Glover (född 1944), amerikansk skådespelare
 Julian Glover (född 1935), brittisk skådespelare
 Lucas Glover (född 1979), amerikansk golfspelare
 Richard Glover (1712–1785), engelsk skald
 Roger Glover  (föd 1945), brittisk musiker
 Sandra Glover (född 1968), amerikansk häcklöpare
 Stanley Glover (1908–1964), kanadensisk löpare

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken